Зайченко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Зайченко, Георгий Васильевич (1915—2004) — деятель советской промышленности, директор Челябинского тракторного завода, Герой Социалистического Труда.
 Зайченко, Захарий Иванович (1871 — 1941?) — Георгиевский кавалер; генерал-майор; 26 июня 1916.
 Зайченко, Никита Денисович — Георгиевский кавалер; майор; № 5258; 1 декабря 1835.
 Зайченко, Николай Михайлович (род. 1929) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Зайченко, Пётр Петрович (1943—2019) — советский и российский актёр театра и кино.
 Зайченко, Семён Яковлевич (1930—1973) — украинский советский и партийный деятель. Депутат Верховного Совета СССР 8-го созыва.
 Зайченко, Юрий Владимирович (род. 1973) — советский и украинский футболист.

Составные фамилии 
 Крепцов-Зайченко, Николай Васильевич (1914—1944) — лейтенант Рабоче-крестьянской Красной армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

См. также 
 Зайкин
 Зайков
 Зайцев
 Зайчик
 Зайчук